Endla peut signifier:

Endla, village de la commune de Lääne-Saare du comté de Saare 
Endla, village de la commune de Jõgeva du comté de Jõgeva